Лису:
 Лису () — народ в Восточной и Юго-Восточной Азии.
 Лису — один из языков народа лису, относится к тибето-бирманским языкам.
 Лису — письменность языка лису.